Copán puede referirse a los siguientes topónimos:

 Copán, sitio arqueológico de la antigua civilización maya, ubicado en el occidente de Honduras.
 El departamento de Copán, uno de los dieciocho departamentos de Honduras.
 Copán Ruinas, municipio del departamento de Copán (Honduras).
 Santa Rosa de Copán, ciudad capital del departamento de Copán (Honduras).
 Trinidad de Copán, municipio del departamento de Copán (Honduras).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes hombres:
 Copán Galel, cacique maya-chortí.
 Copán Álvarez (n.1973), periodista deportivo hondureño.

Además, Copan (sin tilde) puede referirse a:
 Copan, pueblo del condado de Washington, en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).